Mihăilescu bzw. Mihailescu ist der Familienname folgender Personen:

 Anca Mihăilescu (* 1957), rumänische Kunstturnerin, siehe Anca Grigoraș
 Andrei Mihailescu (* 1965), schweizerisch-rumänischer Schriftsteller
 Dan C. Mihăilescu (* 1953), rumänischer Literaturkritiker
 Ion Mihăilescu (1916–??), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Preda Mihăilescu (* 1955), rumänischer Mathematiker
 Sorin Mihăilescu (1896–1959), rumänischer Rugbyspieler
 Ștefan Mihăilescu-Brăila (1925–1996), rumänischer Schauspieler
 Vintilă Mihăilescu (1951–2020), rumänischer Anthropologe